

Cinema 
 I See You – film del 2006 diretto da Vivek Agrawal
 I See You – film del 2019 diretto da Adam Randall

Musica 
 I See You – traccia dell'album Fifth Dimension dei The Byrds del 1966
 I See You (Theme from Avatar) – singolo di Leona Lewis del 2009, dall'album Avatar: Music from the Motion Picture
 I See You – traccia dell'album The Boy Who Knew Too Much di Mika del 2009
 I See You – singolo dei Jutty Ranx del 2012
I See You – album dei Gong del 2014
I See You – album dei The xx del 2017
I See You – singolo di Kygo del 2017

Televisione 
 Ti vedo (I See You) – episodio della terza stagione di Breaking Bad